est un arrondissement dans plusieurs villes japonaises :
 Kōnan-ku (Niigata) ;
 Kōnan-ku (Yokohama).